Новое () — посёлок в Краматорском районе Донецкой области Украины, входит в Редкодубский сельский совет.

История 
С мая по сентябрь 2022 находилось под контролем ВС РФ. 26 сентября 2022, в ходе битвы за Лиман, посёлок взят ВСУ.

Местный совет 
84420, Донецкая обл., Лиманский р-н, с. Редкодуб, ул. Ленина,108

Примечания

Ссылки 
 Новое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)